Родони́т:
 Родонит — минерал
 «Родонит» — Челябинский городской туристический клуб
 Родонит — порода кур, выведенная в 1990 годах на племенном предприятии «Свердловский»